Schröer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alois Schröer (1907–2002), tysk romersk-katolsk präst och kyrkohistoriker
 Arnold Schröer (1857–1935), tysk-österrikisk anglist och litteraturhistoriker
 Beatrix Schröer (född 1963), östtysk roddare
 Christian Schröer (född 1957), tysk filosof
 Georg Friedrich Schröer (1663–1739), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Henning Schröer (1931–2002), tysk evangelisk teolog
 Jan Schröer (född 1971), tysk matematiker
 Karl Julius Schröer (1825–1900), österrikisk språk- och litteraturvetare
 Robert Schröer (1856–1888), österrikisk nationalekonom och önolog
 Rudolf Schröer (1864–1940), österrikisk skulptör
 Therese Schröer (1804–1885), österrikisk författarinna
 Thomas von Schröer (1588–1641), tysk jurist och skald
 Tobias Gottfried Schröer (1791–1850), österrikisk pedagog och författare

Tyska efternamn